Район Фусими ( ) — район города Киото префектуры Киото в Японии. По состоянию на 1 июля 2012 года население района составило 283 229 человек, плотность населения — 4600 чел / км ².

Название 
Название происходит от местности Фусими, названной в честь одноименной горы и расположенной южнее средневекового Киото.

История 
 1594 — основано поселение Фусими у одноименного замка, построенного Тоётоми Хидэёси.
 1868 — состоялась битва при Тоба — Фусими в ходе гражданской войны Босин.
 1 мая 1929 — образован город Фусими путём повышения статуса деревни Фусими уезда Кии.
 1 апреля 1931 — образован административный район Фусими города Киото на основе следующих населенных пунктов: города Фусими, деревни Фукакуса, села Симо-Тоба, деревни Ёко-Одзи, села Нассё, села Хориути, села Мукаидзима, села Такэда уезда Кии, а также села Дайго уезда Удзи.

Достопримечательности 
 Замок Фусими
 Синтоистское святилище Фусими-Инари-тайся

Примечания

Источники

Ссылки 

  Официальный сайт района Фусими.

Районы Киото